Тру́шкин — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Трушкин, Александр Иванович (род. 1965) — российский работник органов внутренних дел, полковник полиции.
 Трушкин, Анатолий Алексеевич (1941—2020) — советский и российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий.
 
 
 Трушкин, Владислав Андреевич (род. 1993) — российский баскетболист.
 Трушкин, Иван Митрофанович (1912—1981) — советский композитор-песенник.
 Трушкин, Игорь Сергеевич (род. 1994) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Трушкин, Леонид Григорьевич (род. 1951) — советский и российский театральный режиссёр.
 Трушкин, Михаил Данилович (род. 1936) — советский и российский историк.
 Трушкин, Николай Андреевич (1893—1957) — советский военный деятель, генерал-майор (1943 год).
 Трушкин, Сергей Петрович (1959—2021) — генерал-лейтенант.



См. также 
 Трушкино